Каландра — фамилия:

 Каландра, Джулиана — итальянская актриса, журналистка.
 Каландра, Завиш — чешский историк, театральный критик, теоретик литературы.
 Каландра, Сауль Орасио — аргентинский футболист.

См. также 

 Степной жаворонок